László Gyimesi ist der Name folgender Personen:

* László Gyimesi (Autor) (* 1948), ungarischer Schriftsteller 
 László Gyimesi (Pianist) (* 1948), ungarischer Pianist
 László Gyimesi (Fußballspieler) (* 1957), ungarischer Fußballspieler